Ustia se poate referi la:

 Localități din Republica Moldova
Ustia - localitate centru de comună în raionul Dubăsari
 Ustia - localitate centru de comună în raionul Glodeni

Localități omonime din Republica Moldova